Сві́ндон () може значити:

Географія 

 Свіндон — місто у Вілтширі, Велика Британія
 Свіндон (район) — унітарна одиниця
 Свіндон (Глостершир)
 Свіндон (Стаффордшир)

Інше 

 «Свіндон Таун» — футбольний клуб